Жан Сони Альсена (; родился 23 января, 1986 года, Порт-о-Пренс, Республика Гаити) — гаитянский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Альсена — воспитанник клуба «Эгль Нуар», в системе которого находился в 2000—2008 годах. В 2009 году перешёл в португальский клуб «Лейшойнш». 1 февраля 2009 года в матче против «Насьонала» дебютировал в чемпионате Португалии. За «Лейшойнш» отыграл 3 сезона, после чего был отдан в аренду в «Риу Аве».

22 июня 2012 года был продан в румынский клуб «Петролул», подписав контракт на 2 года. 28 июля того же года в матче против «Васлуя» дебютировал в чемпионате Румынии, а 8 мая 2013 года в матче против «Брашова» забил первый гол за «Петролул». В составе «Петролула» стал обладателем кубка Румынии в сезоне 2012/13. Всего за клуб из города Плоешти сыграл 74 матча и забил 2 гола. 11 июня 2015 года перешёл в клуб «Стяуа», но сыграв 7 матчей за столичный клуб, до конца сезона был отдан в аренду в «Волунтари».

Международная карьера 
17 сентября 2006 года в товарищеском матче против сборной Доминиканской Республики дебютировал за основную сборную Гаити, а 30 мая 2007 года в товарищеском матче против сборной Сент-Винсента и Гренадин забил первый гол за сборную. В составе сборной участвовал на 3 турнирах Золотого кубка КОНКАКАФ: 2007, 2013 и 2015 годов, а также участвовал на Кубке Америки 2016.

Достижения 
Командные

 «Петролул»
 Обладатель кубка Румынии — 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Гаити
Игроки сборной Гаити по футболу
Игроки ФК «Эгль Нуар»
Игроки ФК «Лейшойнш»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Петролул»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Волунтари»
Игроки ФК «Фейренсе»
Игроки ФК «Вентспилс»